

Persone
 Antonio Nuvoli – cantante italiano
 Giampaolo Nuvoli – giornalista e politico italiano
 Giovanni Nuvoli – attivista italiano

Altro
 Nuvoli N.5 – monoplano monoposto da turismo veloce ad ala bassa
 Museo della cartolina Salvatore Nuvoli – museo di Isera, provincia di Trento